Big Beat steht für:
 Bezeichnung einer Stilrichtung elektronischer Tanzmusik,
 ein in den 1960er Jahren gebräuchliches Synonym für Beatmusik,
 Big Beat I, Amiga Langspielplatte, DDR-Beatmusik Sampler (1964–65),   
 Big Beat II, Amiga Langspielplatte, DDR-Beatmusik Sampler (1964–65).